Сан Хосе де ла Норија има више значења:

 Сан Хосе де ла Норија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе де ла Норија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику